Lewis Eric Weeks (Paynesville, 10 de Março de 1986) é um futebolista liberiano.

Futebolistas da Libéria